Nikita Aleksiejew (ur. 1981) – rosyjski hokeista
 Nikita Aleksiejew (ur. 1992) – rosyjski siatkarz